Каор:
 Каор — город на юго-западе Франции.
 Каор — округ во Франции, центр — Каор.
 Каор (виконтство) — феодальное владение на юге Франции, располагавшееся на территории графства Керси.